Ferula wolgensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow och Carl Friedrich von Ledebour. Ferula wolgensis ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
wolgensis